|-
| 87301 - || || 4 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87302 - || || 4 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87303 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87304 - || || 9 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87305 - || || 9 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87306 - || || 10 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87307 - || || 7 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 87308 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87309 - || 2000 QP || 21 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87310 - || || 23 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 87311 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87312 - || || 23 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 87313 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87314 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87315 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87316 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87317 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87318 - || || 24 d'agost, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 87319 - || || 25 d'agost, 2000 || Črni Vrh | Črni Vrh
|-
| 87320 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87321 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87322 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87323 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87324 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87325 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87326 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87327 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87328 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87329 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87330 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87331 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87332 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87333 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87334 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87335 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87336 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87337 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87338 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87339 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87340 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87341 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87342 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87343 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87344 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87345 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87346 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87347 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87348 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87349 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87350 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87351 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87352 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87353 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87354 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87355 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87356 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87357 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87358 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87359 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87360 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87361 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87362 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87363 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87364 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87365 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87366 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87367 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87368 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87369 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87370 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87371 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87372 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87373 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87374 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87375 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87376 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87377 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87378 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87379 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87380 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87381 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87382 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87383 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87384 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87385 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87386 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87387 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87388 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87389 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87390 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87391 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87392 - || || 29 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 87393 - || || 27 d'agost, 2000 || Needville || Needville
|-
| 87394 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87395 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87396 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87397 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87398 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87399 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87400 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7